«Раненый в лесу» () — польский военный художественный фильм, снятый режиссёром в 1963 году на киностудии Zespół Filmowy Studio. Экранизация одноименного романа Витольда Залевского.

Премьера фильма состоялась 14 апреля 1964 года.

Сюжет 
Партизанский отряд Армии Крайовой пытается с боями выйти из окружения. Раненый в руку капрал «Кораль» получает приказ прорваться сквозь немецкие заслоны с тяжело ранеными поручиком «Бжозой» и «Ястжембом». Его сопровождают Мацек, «Серота» и «Вятрак». Их цель — достичь определенного места, где их ожидает транспорт и врач. Немцы приступили к зачистке местности вокруг их укрытия, и никто не прибывает на условленную встречу. Ситуация становится все более драматичной. Один из сопровождающих не выдерживает и дезертирует, Мацек в отчаянии вынужден искать воду для своих раненых товарищей. Между тем враги становятся всё ближе. Между тем, поручик «Бжоза», находящийся в бессознательном состоянии, обладает очень важной информацией для командования Армии Крайовой.

В ролях 
 Юзеф Дуряш — поручик «Бжоза»
 Даниэль Ольбрыхский — капрал «Кораль»
 Стефан Фридман — Мацек
 Владислав Бадовский — майор, командир объединения
 Хенрик Хунко  — «Серота»
 Здислав Карчевский — старший сержант «Кулявы»
 Тадеуш Косударский — «Бабинич» Густав Люткевич — «Априлюс»
 Здислав Любельский — «Боцян», партизан
 Ежи Насеровский — «Ястжемб»
 Людвик Пак — «Вятрак»
 Юзеф Пара — подпоручик «Жечны»
 Адам Павликовский — поручик «Цьвек»
 Здзислав Шиманьский — «Мрук», партизан
 Мечислав Стоор — «Голый», партизан
 Михай Бурано
 Богуслав Сохнацкий — эпизод (нет в титрах)
 Игнацы Маховский — майор (нет в титрах)
 Лилиана Крупская − «Ольга», связная

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Януш Насфетер
 Режиссёр: Влодзимеж Боровик
 Авторы сценария: Витольд Залевский, Януш Насфетер
 Оператор: Ян Лясковский
 Композитор: Люциан Кашицкий.
 Помощники режиссёра: Владислав Икономов, Мечислава Каут
 Второй оператор: Вацлав Дыбовский
 Помощники оператора: Ежи Снох, Юзеф Каспжак
 Костюмы: Роман Волынец
 Звукооператоры: Халина Пачковская, Малгожата Яворская
 Монтаж: Мария Орловская
 Директор: Казимеж Гашевский

Ссылки 
 
 Ranny w lesie
 Ranny w lesie
 Ranny w lesie

Фильмы Польши 1963 года
Военные фильмы Польши
фильмы-драмы Польши
Исторические фильмы Польши
Исторические фильмы о Второй мировой войне
Польские фильмы о Второй мировой войне
Фильмы Януша Насфетера
Фильмы на польском языке
Фильмы на немецком языке
Чёрно-белые фильмы Польши
Фильмы о партизанах